BoOzy’ OS i la Gemma de Cristal o La Gemma de Cristal (títol original en francès: BoOzy’ OS et la Gemme de Cristal o La Gemme de Cristal) és una pel·lícula d'animació francès de paròdia i d'aventures dirigida per J.K. Arsyn, estrenada l'any 2013.

La pel·lícula va guanyar un premi al Festival de Cinema d'Animació d'Annecy.

Argument 
BoOzy’ OS, un home prehistòric, va a la recerca del «Cristal» d'Annecy. Serà ajudat per OSmic l'Eriç’ OS i haurà de lluitar contra Mari’ OS i Rob’ OSmic.

Repartiment 
 J.K. Arsyn: BoOzy’ OS, Mari’ OS, OSmic l'Eriç’ OS, SkoOlet’ OS, Rob’ OSmic, PoOlet’ OS
 Georges Colazzo: Victor Chai

Estrena 
   (Annecy)
   (Roma)
   (Santa Pola)

Banda sonora 
La banda sonora va ser escrita per Synth of Rage i està inspirada en la música dels videojocs (Streets of Rage, Sonic the Hedgehog, El món perdut: Jurassic Park i Donkey Kong Country).

Premis i nominacions

Referències

Enllaços externs 

 
 

Pel·lícules de França del 2013
Pel·lícules en francès
Pel·lícules d'animació
Pel·lícules d'animació infogràfica
Pel·lícules basades en sèries de televisió
Pel·lícules de dinosaures